Dulag bezeichnet:
 Dulag (Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 Dulag, die Abkürzung für Durchgangslager, siehe Durchgangslager

DULAG